Ngara kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Ngara (vattendrag i Burundi), Rutana,

Indonesien 

 Ngoro (ort i Indonesien), Jawa Timur, 

Robotskapade Burundiförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar